Die Abkürzung OGD steht für:
 Open Government Data
 Open Germany Directory

Siehe auch:
 ÖGD

 
Abkürzung